Gulbenkian steht für:

 Calouste Gulbenkian (1869–1955), armenischer Ingenieur, Erdölhändler, Geschäftsmann, Philanthrop, zum Todeszeitpunkt reichster Mensch der Erde
 Stiftung Calouste Gulbenkian, portugiesische Stiftung zur Verwaltung des Vermögens von Calouste Gulbenkian
 Gulbenkian-Preis für Menschlichkeit, Auszeichnung der Stiftung Calouste Gulbenkian für Beiträge zum Klimaschutz
 Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), portugiesisches Forschungsinstitut für Medizintechnik
 Orquestra Gulbenkian, Orchester mit Chor in Lissabon, Portugal
 Museu Calouste Gulbenkian, Museum auf Basis der Kunstsammlung von Calouste Gulbenkian in Lissabon, Portugal
 Avenida Calouste Gulbenkian, Hauptverkehrsstraße im Westen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon